hrabstwo Chambers (ang. Chambers County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Chambers (ang. Chambers County) w USA, w stanie Teksas